Wyniki Grand Prix Malezji, piętnastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1999.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

Malezja
1999
1999 w Azji
Malezja w XX wieku